Naselja u Hrvatskoj:
 Gornja Stupnica, naselje u sastavu općine Dvor
 Donja Stupnica, naselje u sastavu općine Dvor

Naselja u Srbiji:
 Stupnica (Loznica, Srbija), naselje u sastavu općine Loznica
 Stupnica (Leskovac, Srbija), naselje u sastavu općine Leskovac